Martignana steht für:
 Martignana di Po, eine Gemeinde in der Provinz Cremona, Italien
 Martignana, einen Ortsteil der Gemeinde Montespertoli, Provinz Florenz, Italien
 den griechischen Namen der Gemeinde Martignano, Provinz Lecce, Italien